Cooperação (biologia) — relação ecológica harmônica entre espécies também chamada de protocooperação
 Cooperação civil-militar — ligação entre forças militares e organizações civis
 Cooperação Internacional para o Desenvolvimento — conceito de cooperação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento
 Modo cooperativo em jogos eletrônicos
 Mar da Cooperação — no oceano Antártico, também chamado mar de Sodruzhestva
 Cooperativismo — doutrina da associação de pessoas ou grupos em atividades econômicas

Desambiguação